Во́лго-Каспи́йский — посёлок городского типа в Камызякском районе Астраханской области России. Образует муниципальное образование Посёлок Волго-Каспийский  со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 

Расположен в южной части области в 15 км южнее Астрахани,на берегу рек Старая Волга и Бахтемир. Расстояние до райцентра города Камызяк — 27 км.

История 
Статус посёлка городского типа с 1966 года. В 30-е годы здесь были организованы судоремонтные мастерские. Поселок состоял из нескольких частных домиков и носил название Николо-Комаровка, по названию близ лежащих сел Никольское и Комаровка. В 1965 году завод получил современное название «Волго-Каспийский СРЗ». На заводе одновременно работало до 800 человек (всё трудоспособное население поселка).

6 августа 2004 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ образовано муниципальное образование «Посёлок Волго-Каспийский» и наделено статусом городского поселения.

Население 

 Национальный состав
На 1 января 2010 года::
 русские — 2481 человек;
 татары — 118 человек;
 казахи — 54 человека;
 армяне — 14 человек;
 прочие — 33 человека.

Экономика 
Судоремонтный завод.

Русская православная церковь 
 Храм святителя Николая Чудотворца

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации
 

Посёлки городского типа Астраханской области
Населённые пункты Камызякского района
Муниципальные образования Камызякского района
Городские поселения Астраханской области